Жанатурмыс, Жана-Турмыс ( — Новый Быт) — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жана-Турмыс — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Жанатурмыс — село в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Жанатурмыс — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Жанатурмыс — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Жанатурмыс — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Жанатурмыс — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Жанатурмыс — село в Рыскуловском районе Жамбылской области.
 Жанатурмыс — село в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Жанатурмыс — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанатурмыс (бывшее Ленино) — село в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанатурмыс (бывшая Новосёловка) — село в Карасуском сельском округе Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
 Жанатурмыс — село в Колкентском сельском округе Сайрамского района Южно-Казахстанской области.
 Жанатурмыс — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанатурмыс — село в Толебийском районе Южно-Казахстанской области.
 Жанатурмыс — прежнее название села Байсын в Чиилийском районе Кызылординской области.
 Жанатурмыс — прежнее название села Майтубек в Майском районе Павлодарской области.